Ostflores () ist ein Regierungsbezirk (Kabupaten) im Osten der Insel Flores in der indonesischen Provinz Ost-Nusa Tenggara (). Hauptstadt des Regierungsbezirks ist Larantuka.

Geographie 
Der Regierungsbezirk erstreckt sich zwischen 8°04′ und 8°40′ s. Br. sowie zwischen 122°38′ und 123°57′ ö. L. Er liegt im Osten der Insel Flores und besteht neben der Hauptinsel aus den beiden größeren Inseln Adonara und Solor sowie 17 kleinere Inseln, von denen nur drei bewohnt sind. Adonara nimmt etwa 29 % und Solor etwa 12,5 % der Bezirksfläche ein. Begrenzt wird der Bezirk Ostflores im Norden von der Floressee und im Süden von der Sawusee, im Westen hat er den Regierungsbezirk Sikka als Nachbar, im Osten den (1999 abgespaltenen) Bezirk Lembata.

Verwaltung 
Der Regierungsbezirk gliedert sich in 19 Distrikte (Kecamatan) mit 250 Dörfern (Desa), von denen 21 als Kelurahan städtischen Charakter besitzen.

Verwaltungsgeschichte 
Die nach Gründung der Republik entstandene Provinz Sunda Kecil wurde 1958 in die drei Provinzen Bali, Nusa Tenggara Barat und Nusa Tenggara Timur geteilt. Gleichzeitig entstanden die Kabupaten und Kota darin, also Verwaltungseinheiten 2. Ordnung. Auf Grundlage des Gesetzes Nr. 59/1998 wurde der Kabupaten Flores Timur mit acht Kecamatan gebildet: Lomblen Timur (Hauptstadt:Hadakewa), Lomblen Barat (Boto), Solor (Pamakoyo), Adonara Timur, Adonara Barat, Larantuka, Wulanggitang und Tanjung Bunga.

1964 wurden folgende neue Distrikte (Kecamatan) gebildet:
 der Kecamatan Lomblen Timur wurde aufgeteilt in die Kecamatan Omesuri, Buyasari, Ile Ape und Lebutakanb;
 der Kecamatan Lomblen Barat wurde aufgeteilt in Atadei und Nagawutang;
 der Kecamatan Solor wird in die drei Kecamatan Solor Timur, Solor Barat, Solor Selatan geteilt.

Durch das Gesetz Nr. 52 des Jahres 1999 wurde der Kabupaten Lembata (Lomblen) neu gebildet, er besteht aus den sieben Kecamatan Buyasuri, Omesuri, Lebatukan, Ile Ape, Nubatukan, Atadei, Nagawutun.

Demographie 

Zur Volkszählung im September 2020 ( - SP2020) lebten im Regierungsbezirk Ostflores 276.896 Menschen, davon 141.098 Frauen (50,96 %) und 135.798 Männer (49,04 %). Gegenüber dem letzten Census (2010) sank der Frauenanteil um 1,11 %. Mitte 2022 waren 77,71 Prozent der Einwohner Katholiken und 0,89 % Protestanten, zum Islam bekannten sich 21,35 %. 68,35 Prozent oder 195.502 Personen gehörten zur erwerbsfähigen Bevölkerung (15–64 Jahre); 23,73 % waren Kinder und 7,92 % im Rentenalter. Von der Gesamtbevölkerung waren 56,64 % ledig, 39,38 % verheiratet, 0,25 % geschieden und 3,72 % verwitwet. Der HDI-Index lag 2020 mit 64,22 unterhalb des Provinzdurchschnitts von 65,19.

Weblinks 

 mannigfache Publikationen im PDF-Format auf der Statistikseite des Kabupaten Flores Timur (indonesisch/englisch)
 Peta Administrasi Kabupaten Flores Timur – Karte 1:130.000 (2015)

Einzelnachweise 

Ende
Geographie (Flores, Indonesien)